Sankt Cyriak steht für:

 Cyriacus (Heiliger) († um 303), frühchristlicher Märtyrer
 Cyriacus-Tag, Gedenktag des Heiligen (8. August)
 Kirchen, siehe Cyriakuskirche
 Klöster, siehe Stift Sankt Cyriakus